Данный список представляет глав федерального министерства транспорта Германии и учреждений, выполнявших соответствующие функции. Охватывает исторический период со времён Веймарской республики по настоящее время.

Министры транспорта Веймарской республики, 1919—1933

Министры транспорта нацистской Германии, 1933—1945

Министры транспорта Федеративной Республики Германии, 1949—1990

Министры транспорта Германской Демократической Республики, 1954—1990

Министры транспорта

Министры транспорта Федеративной Республики Германия, 1990—

Министры транспорта ФРГ, 1990—1998

Министры транспорта, строительства и жилищного хозяйства ФРГ, 1998—2005

Министры транспорта, строительства и городского развития ФРГ, 2005—2013

Министры транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ, 2013—

Ссылки

Сайт министерства транспорта, строительства и городского развития Германии 

Списки министров Германии
!